Leiedal: een fysisch-geografisch landschap in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen, rondom de rivier de Leie. 
Intercommunale Leiedal: het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de gemeenten in en rond het arrondissement Kortrijk. 
Leiedal: de eindhalte van de buslijn 1 in Kortrijk.